

2 мая 

 Жироу, Александр (57) — американский энтомолог. 
 Стжелецкий, Болеслав, блаженный Римско-Католической Церкви, священник, мученик. Погиб в Освенциме
 Тукан, Ибрагим (36) — палестинский поэт, автор современного гимна Ирака. Умер из-за болезни желудка.

4 мая 
 Гюнтер, Николай Максимович (69) — российский и советский математик, член-корреспондент АН СССР.
 Маккиватт, Кристофер (61), австралийский регбист, чемпион летних Олимпийских игр 1908 г.
 Паллавичини, Иоганн фон (92), австро-венгерский дипломат, маркиз. Последний посол Австро-Венгрии в Османской империи.

6 мая 
 Кирисима, Эрико (42), русская и японская балерина, основавшая первую в Японии балетную школу.

7 мая 
 Вайнкоп, Давид (64), голландский политический деятель, коммунист. Умер от сердечного приступа.
 Фрэзер, Джеймс Джордж (87), английский антрополог, культуролог, фольклорист и историк религии, внёсший огромный вклад в изучение тотемизма, магии и трансформации религиозных верований на протяжении истории человечества.

8 мая 
 Боголепов, Дмитрий Петрович (55), российский экономист и политический деятель.
 Крюдер, Эрнст-Феликс (43), немецкий капитан 1-го ранга (капитан цур зее), командир вспомогательного крейсера «Пингвин». Один из самых результативных капитанов Кригсмарине. Погиб на потопленном англичанами корабле.
 Наталья Обренович (81), первая королева-консорт Сербии (1882—1888). Умерла во Франции.
 Шмерал, Богумир (60), чешский политик, основатель Коммунистической партии Чехословакии. Умер в Москве.

9 мая 
 Грелевский, Стефан (42), блаженный Римско-Католической Церкви, священник, педагог, польский писатель и журналист, мученик. Погиб от голода в Дахау.

10 мая 
 Кортевег, Дидерик (93), нидерландский математик, выполнивший первые работы по исследованию уравнения Кортевега — де Фриза.
 Угримов, Борис Иванович, инженер, учёный в области электротехники. Автор первого в России учебного курса лекций по электротехнике (1898).

11 мая 
 Пегги Шэннон (31), американская кино- и театральная актриса. Умерла от сердечного приступа.

12 мая 
 Радзивилл, Екатерина, польская писательница, аферистка. Умерла в Нью-Йорке.

14 мая 
 Хельк, Николай (55), эстонский военачальник, генерал-майор. Расстрелян по приговору советского суда.

15 мая 
 Адам, Лоу (22), нидерландский и швейцарский футболист, игрок сборной Швейцарии и Нидерландов. Умер от сердечного приступа.

16 мая 
  Гревс, Иван Михайлович(81), русский историк, педагог, краевед и общественный деятель

17 мая 
 Гог, Вил ван (79) — младшая сестра художника-постимпрессиониста Винсента ван Гога. Умерла в психиатрической больнице.

18 мая 
 Залкинд, Семён Рафаилович (71), первый классифицированный врач в Калмыкии, основатель первой больницы в Элисте.
 Зомбарт, Вернер (78), немецкий экономист, социолог и историк, философ культуры.

20 мая 
 Разиэль, Давид (31) — израильский военный деятель, один из основателей и четвёртый руководитель подпольной военной организации «Иргун». погиб от бомбы, сброшенной с немецкого самолёта.
 Рейдер, Юлия Александровна, российская и советская оперная певица (лирико-драматическое сопрано), вокальный педагог.

21 мая 

 Полякин, Мирон Борисович (46), российский и советский скрипач, педагог

22 мая 
 Пендлбери, Джон — британский археолог, расстрелян немецкими оккупантами на Крите

23 мая 
 Остин, Герберт (74), английский инженер, автомобилестроитель, предприниматель, основатель компании Austin Motor Company. Умер от сердечного приступа.

24 мая 
 Рамболд, Хорас (72), британский дипломат.
 София Люксембургская (39), люксембургская принцесса, в браке принцесса Саксонская, умерла от пневмонии

27 мая 
 Линдеман, Эрнст (47), немецкий военно-морской офицер, командир линейного корабля «Бисмарк». Погиб в бою.
 Лютьенс, Гюнтер (52), германский военно-морской деятель, адмирал (1940).Командующий германским военно-морским флотом (1940—1941). Погиб на линкоре «Бисмарк».

28 мая 
 Зибс, Теодор (78), немецкий учёный-лингвист, занимавшийся вопросами германистики средневековья.
 Нововейский, Антоний Юлиан (83), блаженный Римско-Католической Церкви, епископ, историк, мученик. погиб в нацистском концлагере.

29 мая 
 Боров, Михаил Романович — борец, первый чемпион Советской России среди профессиональных борцов классического (греко-римского) стиля. Умер от заражения крови.

30 мая 
 Магазинер, Яков Самойлович (51), советский музыкальный педагог, представитель советской скрипичной школы, профессор Киевской государственной консерватории
 Прачадипок, он же Рама VII (47), последний абсолютный монарх и первый конституционный монарх Сиама (1925—1935) из династии Чакри. Умер от сердечного приступа.
 31 мая — Амоедо, Родольфо (83), бразильский художник.